Община Канък Чейс () е една от деветте административни единици в област (графство) Стафордшър, регион Уест Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 94 800 жители разпределени в множество селища на територия от 78.88 квадратни километра. Главен град на общината е Канък.

География 
Община Канък Чейс е разположена в средната южна част на графството, по границата с област Уест Мидландс.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

Стафордшър
Общини в Англия